Zedkaia ist der Familienname folgender Personen:

Atama Zedkaia (1931–2010), marshallischer Stammesführer und Politiker
Jurelang Zedkaia (1950–2015), marshallischer Stammesführer und Politiker